Студия социального кино «ИСС Арт-Медиа» — российская кинокомпания, основанная в 2007 году.

Краткий синопсис 
Студия социального кино «ИСС Арт-Медиа» является медиа-отделом IT компании «ИСС Арт». Основное направление деятельности — создание фильмов, посвященных социальным проблемам.

Фильмография 
2013 год — социальный фильм о городе Омск, в котором затронута актуальная тема, почему так много жителей хотят покинуть Омск.

2016 год — фильмы «Сила слов» и «Потерянное поколение», которые получили награды в категории «Социальные фильмы» в Московском конкурсе социальной рекламы.

2018 год — фильмы:

 «Очередь»
 «Счастье в детях!»
 «Всё важное происходит сейчас!»
 «Собеседование»
 «Не бойся!» Короткометражный фильм
 «Фонарщик. Трогательная история о доброте»

Награды 
 XIII Международный молодежный фестиваль социальной рекламы (2017 год) — I место в номинации «Видеореклама» за работу «Спайс. Последний прыжок»
 Фестиваль социальных коммуникаций «Пора!» (2017 год) — III место в номинации «Социальная реклама и коммуникация» за работу «Спайс. Последний прыжок»
 Международный фестиваль -конкурс «Дитя Вселенной» (2016 год) — I место в номинации «Любительское кино» за работу «The Power of Words! Сила слова»
 VII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (2016 год) — I место в номинации «Социальный видеоролик» за работу «Потерянное поколение»
 VII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (2016 год) — Лауреат в номинации «Социальный видеоролик» за работу «The Power of Words! Сила слова»
 Международный фестиваль -конкурс «Дитя Вселенной» (2014 год) — I место в номинации «Лучший социальный ролик» и Гран-при в номинации «Неигровые фильмы» за цикл программ «Реквием по детству»
 V Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (2014 год) — Лауреат в номинации «Социальный видеоролик» за работу «С Днем Победы!»
 Фестиваль социальной рекламы «Пора!» (2013 год) — Диплом в номинации «Молодежь и молодежный спорт» за работу «Чемпион»
 Фестиваль социальной рекламы «Пора!» (2012 год) — Победитель в специальной номинации Energy Zone за работу «Алкоголь убивает!»
 Фестиваль социальной рекламы «Пора!» (2011 год) — III место в номинации «Короткометражный фильм» за работу «Помоги себе сам»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Студии социального кино «ИСС Арт Медиа».
 Канал Студии «ИСС Арт Медиа» на YouTube

Кинокомпании России
Культура Омска
Социальная_реклама